Ви́ктор Евге́ньевич Па́нин:
 Панин, Виктор Евгеньевич (1930—2020) — советский и российский физик, академик РАН.
 Панин, Виктор Евгеньевич (род. 1951) — депутат Государственной Думы II созыва от КПРФ.